Funkční degradace je vlastnost, která umožňuje systému správně fungovat i v případě selhání některé z jeho částí. Snížení funkčnosti, pokud nastane, je v takovém případě úměrné závažnosti selhání, zatímco v případě naivně navržených systémů může i malá porucha způsobit selhání celého systému.

Tolerance k chybám je zvláště důležitá v případě vysoce dostupných nebo životně důležitých systémů.

Teorie systémů